Municipio de Forks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Forks (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.
 Municipio de Forks (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.